Курганы — название населенных пунктов:

Белоруссия 
 Курганы — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Курганы — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Курганы — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Курганы — деревня в Минском районе Минской области, Боровлянский сельсовет.
 Курганы — деревня в Минском районе Минской области, Роговский сельсовет.
 Курганы — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Россия 
 Курганы — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Курганы — поселок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Курганы — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Курганы — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Курганы — поселок в Новоселовском районе Красноярского края.
 Курганы — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Курганы — деревня в Лихославльском районе Тверской области.

Украина 
 Курганы — село в Березновском районе Ровненской области.
 Курганы — село в Острожском районе Ровненской области.

См. также 
 Курганы на Константиновском плато
 Курганы станицы Костромская